Bakos József (1912–1997) nyelvész, néprajzkutató
 Bakos József (1932) fizikus
 Bakos József (1946) vegyészmérnök, egyetemi tanár
 Bakos József (1951) író, előadó, mítoszkutató
 Bakos József (1968) író, költő, szerkesztő